Vladimir Igorjevič Malahov, ruski hokejist, * 30. avgust 1968, Jekaterinburg, Rusija.

Malahov je veljal za enega najboljših hokejskih branilcev svojega časa, je tudi eden redkih s trojno krono, naslovom olimpijskega prvaka, svetovnega prvaka in zmagovalca Stanleyevega pokala.

Kariero je začel pri ruskem klubu Spartak Moskva, se preselil v klub CSKA Moskva, nato pa v ligi NHL igral za New York Islanders, Montreal Canadiens, New Jersey Devils, kjer je let 2000 osvojil Stanleyev pokal, New York Rangers in Philadelphia Flyers, kjer je leta 2006 končal kariero. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na kateri je bil dobitnik zlate medalje, in dveh svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik po ene zlate in bronaste medalje, za rusko reprezentanco pa je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik bronaste medalje, in enem svetovnem prvenstvu.

Pregled kariere

|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 22
| 0
| 1
| 1
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 28
| 2
| 2
| 4
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 34
| 6
| 2
| 8
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 48
| 2
| 10
| 12
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 10
| 0
| 1
| 1
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 46
| 5
| 13
| 18
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 91
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Ruska liga
| 91/92
|
| 32
| 0
| 8
| 8
|
| 12
|
| 8
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 3
| 0
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 6
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 92/93
|
| 64
| 14
| 38
| 52
| +14
| 59
|
| 17
| 3
| 6
| 9
| -3
| 12
|-
| Capital District Islanders
| AHL
| 92/93
|
| 3
| 2
| 1
| 3
| -5
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 93/94
|
| 76
| 10
| 47
| 57
| +29
| 80
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -5
| 6
|-
| New York Islanders
| NHL
| 94/95
|
| 26
| 3
| 13
| 16
| -1
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 94/95
|
| 14
| 1
| 4
| 5
| -2
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 95/96
|
| 61
| 5
| 23
| 28
| +7
| 79
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovni pokal
| 96
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 96/97
|
| 65
| 10
| 20
| 30
| +3
| 43
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -3
| 6
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 97/98
|
| 74
| 13
| 31
| 44
| +16
| 70
|
| 9
| 3
| 4
| 7
| -3
| 10
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 98/99
|
| 62
| 13
| 21
| 34
| -7
| 77
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 99/00
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 99/00
|
| 17
| 1
| 4
| 5
| +1
| 19
|
| 23
| 1
| 4
| 5
| +3
| 18
|-
| New York Rangers
| NHL
| 00/01
|
| 3
| 0
| 2
| 2
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 01/02
|
| 81
| 6
| 22
| 28
| +10
| 83
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 02
|
| 6
| 1
| 3
| 4
| +4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 02/03
|
| 71
| 3
| 14
| 17
| -7
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 03/04
|
| 56
| 3
| 15
| 18
| -5
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 03/04
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 05/06
|
| 29
| 4
| 5
| 9
| -9
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |974
| bgcolor="#7FFF00" |110
| bgcolor="#7FFF00" |302
| bgcolor="#7FFF00" |412
| bgcolor="#7FFF00" |+47
| bgcolor="#7FFF00" |868
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |66
| bgcolor="#7FFF00" |8
| bgcolor="#7FFF00" |15
| bgcolor="#7FFF00" |23
| bgcolor="#7FFF00" |-11
| bgcolor="#7FFF00" |52
|}

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Rusijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Rusijo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (New York Islanders)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1989
Hokejisti Spartak Moskva
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti New York Islanders
Hokejisti Capital District Islanders
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti New Jersey Devils
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Philadelphia Flyers
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih